Dantzig est un nom qui peut désigner :

Toponymes 
Dantzig ou Dantzick, l'orthographe française de Danzig, nom allemand d'une ville portuaire allemande sur la Baltique devenue polonaise après guerre sous le nom de Gdańsk. Ce nom peut désigner :
 district de Dantzig, district de l'ancienne province de Prusse-Occidentale, dont la capitale était Dantzig ;
 corridor de Dantzig, bande de territoire polonaise située à l’ouest du territoire de la ville libre de Dantzig qui pendant l’entre-deux-guerres permettait un accès à la mer à la Pologne  ;
 ville libre de Dantzig,  statut de cité-État qu'avait la ville de 1919 à 1939  sous la protection de la Société des Nations  ;
 la rue de Dantzig à Paris

Littérature 
 La Trilogie de Dantzig, une série de romans l'écrivain allemand Günter Grass ayant pour cadre et sujet la ville de Dantzig durant la Seconde Guerre mondiale ;

Musique 
 Dantzig Twist est le premier album (1979) du groupe français Marquis de Sade

Patronymes 
 George Dantzig (1914-2005), mathématicien américain ;
 Charles Dantzig (né en 1961), écrivain français ;
 Rudi van Dantzig (1933-2012), danseur et écrivain néerlandais ;
 François Joseph Lefebvre (1755-1820), maréchal napoléonien, titré duc de Dantzig avec sa prise de la ville.

Voir aussi 
  Danzig
 Mourir pour Dantzig ?